Příjmení Hausner může označovat tyto osobnosti:

 Alfred Hausner (1822 – 1887), polský podnikatel a politik z Haliče, bratr Otty
 Gide'on Hausner (1915 – 1990), izraelský prokurátor a politik
 Ivan Hausner, český šachista
 Otto Hausner (1827 – 1890), polský podnikatel a politik z Haliče, bratr Alfreda

Podobná příjmení 
 Hauser